Bogoliúbovka (Ussuriïski), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Bogoliúbovka (Dalneretxenski), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Bogoliúbovka (Omsk), localitat de la província d'Omsk, a Rússia